Колонин — русская фамилия. Известные носители:
 Колонин, Семён Ефимович (1900—1972) — советский военный политработник, генерал-лейтенант.

 Колонина, Марина Сергеевна (род. 1970) — советская, российская спортсменка по современному пятиборью. Заслуженный мастер спорта России.